76e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 76e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid